Ва́нвик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ванвик, Ева — норвежская кёрлингистка.
 Ванвик, Осе — норвежская кёрлингистка.